Mosna (Majdanpek), een plaats in de Servische gemeente Majdanpek
 Mosna (Pommeren), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren

Zie ook
 Moșna